Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Fußball-Liga 2022/23.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation, wobei Vorlagen zu Eigentoren oder Strafstößen nicht berücksichtigt werden,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund sowie des SC Freiburg.

Kader

Dynamo Dresden 

Trainer: Markus Anfang
Kapitän: Tim Knipping

FC Erzgebirge Aue 

Trainer: Timo Rost (1–9), Carsten Müller (Interimstrainer vom 10. bis zum 17. Spieltag),  (18–)
Kapitän:  Dimitrij Nazarov (1–9), Martin Männel (10–)

FC Ingolstadt 04 

Trainer: Rüdiger Rehm (1–20),  (21–)
Kapitän: Tobias Schröck

TSV 1860 München 

Trainer: Michael Köllner (1–20),  (Interimstrainer vom 21. bis zum 24. Spieltag),  (25–)
Kapitän: Stefan Lex

SV Waldhof Mannheim 

Trainer: Christian Neidhart
Kapitän: Marcel Seegert

VfL Osnabrück 

Trainer: Daniel Scherning (1–4), Tim Danneberg &  (Interimstrainer am 5. und 6. Spieltag), Tobias Schweinsteiger (7–)
Kapitän: Marc Heider

1. FC Saarbrücken 

Trainer: Uwe Koschinat (1–11), Rüdiger Ziehl (Interimstrainer vom 12. bis zum 38. Spieltag)
Kapitän: Manuel Zeitz

SV Wehen Wiesbaden 

Trainer: Markus Kauczinski
Kapitän: Johannes Wurtz

Borussia Dortmund II 

Trainer: Christian Preußer (1–21), Jan Zimmermann (22–)
Kapitän: Franz Pfanne

FSV Zwickau 

Trainer:  Joe Enochs (1–21), Robin Lenk (Interimstrainer am 22. und 23. Spieltag), Ronny Thielemann (24–)
Kapitän: Johannes Brinkies

SC Freiburg II  

Trainer: 
Kapitän: Philipp Treu (1–19),  Vincent Vermeij (20–)

SV Meppen 

Trainer: Stefan Krämer (1–25), Ernst Middendorp (26–)
Kapitän: Luka Tankulic

FC Viktoria Köln 

Trainer: Olaf Janßen
Kapitän: Marcel Risse

Hallescher FC 

Trainer: André Meyer (1–20), Jens Kiefer (Interimstrainer am 21. und 22. Spieltag),  (23–)
Kapitän: Jonas Nietfeld

MSV Duisburg 

Trainer: Torsten Ziegner
Kapitän: Moritz Stoppelkamp

SC Verl 

Trainer: Michél Kniat
Kapitän:  Mael Corboz

SpVgg Bayreuth 

Trainer: Thomas Kleine
Kapitän: Benedikt Kirsch

SV Elversberg 

Trainer: Horst Steffen
Kapitän: Kevin Conrad

Rot-Weiss Essen 

Trainer: Christoph Dabrowski
Kapitän: Daniel Heber (1–19), Felix Bastians (20–)

VfB Oldenburg 

Trainer:  (1–25), Frank Löning (Interimstrainer am 26. Spieltag), Fuat Kılıç (27–)
Kapitän: Max Wegner

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2022/23
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2022/23

Anmerkungen

Einzelnachweise 

3. Fußball-Liga 2022/23
3. Fußball-Liga 2022/23
Kaderliste